Crispino e la comare – opera di Luigi Ricci e Federico Ricci su libretto di Francesco Maria Piave
 Crispino e la comare – film del 1918 diretto da Camillo De Riso
 Crispino e la comare – film del 1938 diretto da Vincenzo Sorelli